Окаринський Володимир Михайлович (нар. 1975) — український історик, учитель, науковець.